Зма́євич () — південнослов'янське прізвище, похідне від південнослов'янського слова «zmaj/змаj» на позначення змія (дракона). Шляхетський рід Змаєвичів із раннього нового періоду, родом із Которської затоки (нині Чорногорія), відзначився у Венеційській республіці та Російській імперії.

Відомі представники 

 Андрія Змаєвич (1624—1694) — поет бароко і католицький архієпископ
 Крсто Змаєвич (1640—1698) — капітан
 Віцько Змаєвич (1670—1745) — католицький архієпископ
 Матія Змаєвич (1680—1735) — адмірал царського флоту

Нащадки 
Нащадки роду Змаєвичів живуть у Белграді, Перасті та Прняворі.

Сербські прізвища
Чорногорські прізвища